Le visage est la figure des êtres humains.
Visage peut aussi désigner :

Cinéma 
 Visage, un film franco-belgo-taïwanais de Tsai Ming-liang sorti en 2009 ;

 Le Visage, un film suédois réalisé par Ingmar Bergman sorti en 1958 ;
 Le Visage, un film japonais réalisé par Junji Sakamoto sorti en 2000.

Musique 
 Visage, un groupe britannique de musique new wave formé en 1978 ;
 Visage, le premier album de ce groupe sorti en 1980 ;
 Visage, un album du groupe BB Brunes, sorti en 2019 ;

 Visages, un album de la chanteuse congolaise Abeti Masikini sorti en 1977 ;
 Visages, un album de la chanteuse française Mama Béa sorti en 1979 ;

Jeu vidéo 
 Visage, un jeu vidéo du genre , développé par SadSquare Studio et sorti en 2018.

Œuvre d'art 
 Le Visage, une œuvre d'art de Fabio Rieti.

Patronyme ou pseudonyme 
 Albert Visage (1939-2012), photographe et sculpteur français ;
 Bertrand Visage (1952-), romancier français ;
 Michelle Visage (1968-), chanteuse et présentatrice de télévision américaine.

Hiéroglyphe égyptien 
 Visage, classifié D2 dans la liste de Gardiner.

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Patronyme normand